Bon Pasteur bzw. Bon-Pasteur (frz.) steht für:

 Institut du Bon Pasteur, Gesellschaft des Apostolischen Lebens päpstlichen Rechts
 Guter Hirte, im Christentum ein Ehrentitel Jesu Christi
 Gut-Hirten-Kirche, Kirchen